Лайтнинг ( — молния) — слово, описывающее в английском языке такое природное явление как молния.

Lightning может также означать:

Транспорт

Авиационная техника 
 Локхид P-38 «Лайтнинг» — американский тяжёлый истребитель периода Второй мировой войны.
 F-35 «Лайтнинг» II — американский многоцелевой истребитель 5-го поколения.
 Инглиш Электрик «Лайтнинг» — британский сверхзвуковой перехватчик.

Корабли 
 HMS Lightning (1877) — первый британский миноносец.

Автомобили 
 Lightning Car Company — британская компания, производитель электрических спортивных автомобилей.
 Lightning GT — флагманская модель вышеупомянутой компании.
 Ford Lightning — спортивная версия Ford F-150.
 BSA Lightning — модель мотоцикла BSA, производившаяся в 1965—1972 годах.

Компьютеры 
 GNU Lightning — библиотека для быстрой генерации машинного кода во время исполнения программы.
 Lightning (ПО) — название проекта Mozilla Foundation по разработке расширения, которое добавляет в Mozilla Thunderbird функции календаря и планировщика.
 Lightning — восьмипиновый цифровой коннектор, используемый в iPhone 5, iPod touch пятого поколения и iPod nano седьмого поколения.
 Lightning Network — платежный протокол, оперирующий над блокчейнами.
 Лайтнинг — главная героиня видеоигр Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2 и Lightning Returns: Final Fantasy XIII.
 Lightning (суперкомпьютер)

Оружие 
 Карабин Colt Lightning — карабин с помповой перезарядкой производства фирмы «Кольт».